Поляризация (; от  ← , ) — процессы и состояния, связанные с разделением каких-либо объектов, преимущественно в пространстве.

 Поляризация вакуума
 Поляризация волн
 Поляризация электромагнитных волн (поляризация света)
 Хроматическая поляризация
 Поляризация частиц
 Градиент поляризации
 Поляризация диэлектриков
 Поляризация клеточных мембран
 Поляризация небесного свода
 Поляризация социальная
 Поляризация химической связи
 Химическая поляризация ядер
 Поляризация электрохимическая
 Поляризация математическая
 Поляризация (алгебра Ли)